USS Saratoga ha sido el nombre utilizado por 6 buques de la Armada de los Estados Unidos nombrados así en recuerdo de la batalla de Saratoga de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos:

 El primer  fue una balandra armada con 16 cañones botada en el año 1780, y que se perdió en el mar al año siguiente.
 El segundo  fue una corbeta construida en Lake Champlain y que sirvió en la guerra de 1812.
 El tercer  fue una balandra dada de alta en 1843; y que permaneció en servicio hasta el año 1888.
 El cuarto  fue el último nombre del crucero USS New York (ACR-2).
 El quinto  fue el tercer portaaviones de la US Navy; fue dado de alta en 1927; y participó en la Segunda Guerra Mundial y fue hundido en las pruebas nucleares del atolón de Bikini.
 El sexto  fue un portaaviones; dado de alta en 1952; y dado de baja en 1994.
 USAT Saratoga fue un buque de transporte del Ejército de los Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial; anteriormente, fue un vapor mercante que efectuaba el recorrido entre Nueva York y La Habana; posteriormente, fue renombrado USS Mercy (AH-4).

En la ficción 

  es una nave estelar del universo de ficción Star Trek de clase clase Miranda.
  es una nave estelar en la serie de televisión Space: Above and Beyond; base del 58 Escuadrón Caballería del Espacio del Cuerpo de Marines ("Wildcards"). 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos